Чемпионат Шотландии по футболу 2017/18 — 5-й сезон шотландского Премьершипа, высшего футбольного дивизиона Шотландии. Чемпион предыдущего футбольного года, глазговский клуб «Селтик», защищает свой титул.

Чемпионат начался 5 августа 2017 года и закончится 13 мая 2018 года.

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в три круга. Второй этап начинается с 34-го тура — лучшие на этот момент шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата, остальные борются за 7—12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в Чемпионшип, команда, финишировавшая на одиннадцатом месте, состязается в стыковых матчах за право остаться в элитном дивизионе страны с победителем плей-офф Чемпионшипа.

Повышенные и пониженные команды сезона 2016/17 
 Из Чемпионшипа в Премьершип
 «Хиберниан»

 Из Премьершипа в Чемпионшип
 «Инвернесс Каледониан Тисл»

Клубы-участники

Стадионы и города 
В Премьершипе сезона 2017/18 принимают участие три клуба из Глазго, две команды представляют Эдинбург, остальные участники базируются ещё в семи городах.

Тренеры, капитаны, поставщики экипировки и спонсоры

Тренерские изменения

Турнирная таблица 

Источник: Soccerway

Результаты матчей

1—22 туры 
Во время первых 22-х туров все команды играют со своими соперниками по два матча — дома и на выезде

 Источник: Soccerway
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

23—33 туры 
23—33-е туры все команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая сторона определяется путём жеребьёвки

 Источник: Soccerway
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

34—38 туры 
После 33-го тура команды разбиваются на две группы, разыгрывая 1—6 и 7—12 места, соответственно. Команды играют со своими соперниками по одному матчу — принимающая страна определяется путём жеребьёвки

1—6 места

7 — 12 места 

 Источник: Soccerway
 Расшифровка цветов граф таблицы: синий — победа, жёлтый — ничья, красный — поражение
 Принимающая команда расположена в колонке слева

Статистика

Бомбардиры 

 Источники: Soccerway, ESPN

Хет-трики

Посещаемость

Награды

Ежемесячные награды

Примечания 

2017/2018
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2017 году
Спорт в Шотландии в 2018 году